Чубуко́в (Чубуко́ва) — русская фамилия.

Известные носители  
 Чубуков, Семён Исакович (1907—1983) — танкист, Герой Советского Союза.
 Чубуков, Фёдор Михайлович (1920—1988) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также